Жага може бити:

 Жага (Бовец), насеље у општини Бовец, Република Словенија
 Жага (Камник), насеље у општини Камник, Република Словенија
 Жага (Велико Лешче), насеље у општини Велико ЛешчеБовец, Република Словенија